Tjungurrayi ist der Familienname folgender Personen:

 Brandy Tjungurrayi (* nach 1930), australischer Künstler  
 Don Tjungurrayi (* 1939), australischer Maler
 Helicopter Tjungurrayi (* 1947), australischer Künstler